Benen ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Benen (1948–2011), niederländischer Fußballspieler
 Peter Benen (* 1936), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Beenen